CDW, sigle composé des trois lettres C, D et W, peut faire référence à :
  CDW Corporation (où CDW signifie Computer Discount Warehouse), une entreprise fabricant des ordinateurs ;
  Assurance CDW (où CDW signifie Collision Damage Waiver), une assurance accident automobile avec réduction de la franchise en cas d'accident.

CDW est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport du comté d'Essex, dans le New Jersey aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.